Mitis steht für:
 Mitis (Wein), ein süßer Walliser Weißwein
 Rivière Mitis, ein Fluss in der Provinz Québec, Canada
 Baie Mitis, eine Bucht des Sankt-Lorentz Ästuar in der Provinz Québec, Canada
 La Mitis, eine  Regionalgemeinde in der Provinz Québec, Kanada

Personen:
 Ignaz von Mitis (1771–1842), österreichischer Chemiker und Techniker
 Oskar von Mitis (1874–1955), österreichischer Urkundenforscher und Historiker
 Thomas Mitis (1523–1591), böhmischer Verleger und Dichter

Siehe auch: